Napt est une ancienne commune française du département de l'Ain. En 1974, la commune est absorbée par la commune de Sonthonnax-la-Montagne.

Géographie

Toponymie

Histoire 
En 1974, la commune est absorbée par la commune de Sonthonnax-la-Montagne.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Personnalités liées à la commune

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des anciennes communes de l'Ain
 Sonthonnax-la-Montagne

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Ancienne commune dans l'Ain